Bowling désigne traditionnellement le Bowling, également nommé « jeu de quilles »

Il peut en outre désigner :
 Bowling, un film français sorti en 2012;
 Bowling for Columbine, un film documentaire américain ;
 Bowling for Soup, un groupe de musique américain.bowlingiste synonyme de bowling

Patronyme 
 Ann T. Bowling (1943-2000), généticienne américaine  ;
 Ann T. Bowling, généticienne américaine  (1943-2000)

Voir aussi